Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Grant Connell e Patrick Galbraith che hanno battuto in finale Luke Jensen e Murphy Jensen 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (secondo turno)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (semifinali)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (Campioni)
 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (semifinali)

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 Ken Flach /  Rick Leach (quarti di finale)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (finale)
 Stefan Edberg /  Henrik Holm (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1993